Résultats détaillés du simple messieurs du tournoi de tennis de Halle 2005.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

ATP 2005
Sport en Allemagne en 2005
Halle
Tennis en juin 2005